Bolesławiecki Klub Sportowy Bobrzanie Bolesławiec - klub sportowy z Bolesławca. Powstał on 12 czerwca 2007 roku w wyniku fuzji BKS-u Bolesławiec i MKS-u Bobrzanie Bolesławiec. W sezonie 2022/2023 będzie występował w IV lidze, gr. dolnośląskiej zachód.

Bolesławiecki Klub Sportowy powstał w 1954 r. z połączenia KS-u Bolesławiec, Unii Bolesławiec, Górnika Bolesławiec i mieszczącej się poza miastem Kruszwicy Kruszyn.

Sukcesy 
 7 miejsce w III lidze, grupie wrocławskiej w sezonie 1997/1998
 14 miejsce w III lidze, grupie wrocławskiej w sezonie 1991/1992
 Puchar Polski Jelenia Góra - 2007/2008
 2 miejsce w okręgowym pucharze Polski w sezonie 2019/2020

Nazwy klubu 
 BKS (Bolesławiecki Klub Sportowy) Bolesławiec
 KP Rulimpex Bolesławiec (nazwa sponsora) - do końca sezonu 1996/97
 BKS (Bolesławiecki Klub Sportowy) Bolesławiec - lato 1997 - czerwiec 2007
 BKS (Bolesławiecki Klub Sportowy) Bobrzanie Bolesławiec - od czerwca 2007

Występy ligowe

Przypisy

Bibliografia 
klub BKS Bobrzanie Bolesławiec na 90 minut
Kluby piłkarskie w województwie dolnośląskim
Bolesławiec